Села:
 Сазонівка — Полтавська область, Оржицький район
 Сазонівка — Харківська область, Шевченківський район

Див. також 
 Созонівка